Пудл — многозначный термин

 Пудл-Спрингс — американский фильм
 Пудл — персонаж книги «Незнайка на Луне», шинный фабрикант